Die NordAllianz - Metropolregion München ist ein informeller Zusammenschluss von acht Kommunen der Landkreise Freising und München, die den räumlichen Korridor zwischen der Münchner Innenstadt und dem nördlich gelegenen Flughafen München bilden. Die Mitgliedskommunen sind:

 Eching
 Garching bei München
 Hallbergmoos
 Ismaning
 Neufahrn bei Freising
 Oberschleißheim
 Unterföhring
 Unterschleißheim

Geschichte 
Die Zusammenarbeit der acht Kommunen hat ihren Ursprung im Jahr 1982 mit der damaligen Zielsetzung, Negativeinrichtungen in den Mitgliedsgemeinden zu verhindern. Zwischenzeitlich ist die NordAllianz ein Aktionsbündnis, das vielmehr eine Aufwertung des Wirtschafts- und Lebensraums nördlich von München zum Ziel hat.

Zum Beispiel hat sich die Nordallianz parteiübergreifend gegen das Münchener Transrapidprojekt ausgesprochen.

Nach dem Vorbild der Nordallianz hat sich im Jahr 2011 auch eine „WestAllianz“ aus sechs Gemeinden gegründet, die westlich von München liegen.

Bedeutung der Kommunen 
Zusammen haben die acht Kommunen ca. 125.000 Einwohner (Stand 2013) und beheimaten international bedeutende Unternehmen mit ihren Deutschland- oder Europazentralen (Airbus, General Electric, Swiss Re, ProSiebenSat.1, Allianz etc.). Der starke Wirtschaftsraum (höchste Wirtschaftskraft in Deutschland laut Studie „Deutschland 2020“ des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung, 2004) profitiert von der Nachbarschaft zum internationalen Flughafen Franz Josef Strauß sowie von den Stärken der einzelnen Branchen, die in der NordAllianz vertreten sind. Kennzeichnend ist ein vielfältiger Branchenmix mit den Schwerpunkten IT, Hightech, Dienstleistung, Medien, Handel und Logistik. Paradebeispiel ist der Medienbereich, der in Ismaning und Unterföhring einen  bekannten Münchner Medienstandort bildet.

Die Schwerpunkte der Erwerbstätigkeit liegen im Handel und Verkehr sowie in den Dienstleistungssparten. In diesen Wirtschaftsbereichen sind über 55.000 Personen oder 78 % aller Erwerbstätigen beschäftigt. Im produzierenden Gewerbe sind 21 % der Arbeitnehmer tätig.

Die gemeinsame Vermarktung bezieht sich auch auf die Bereiche Wissenschafts- und Wohnstandort. Hier können die acht Kommunen unter anderem auch auf mehrere Einrichtungen der Ludwig-Maximilians-Universität München und der Technischen Universität München, die Schlossanlage Schleißheim sowie verschiedene Erholungs-, Freizeit-, Kultur- und Einkaufsmöglichkeiten verweisen.

Weblinks 
 NordAllianz - Metropolregion München Nord

Einzelnachweise 

Organisation (München)
Organisation (Oberbayern)
Regionalplanung
Eching (Landkreis Freising)
Garching bei München
Hallbergmoos
Ismaning
Neufahrn bei Freising
Oberschleißheim
Unterföhring
Unterschleißheim
Gegründet 1982